Рижский Краснознамённый институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола (РКИИГА) — ныне не существующее высшее учебное заведение СССР (в прошлом высшее военное учебное заведение) и Латвии, выросшее на базе одного из старейших авиационно-технических учебных заведений Советской России и СССР, организованного в 1919 году. Находился в городе Рига Латвийская ССР, позже Латвия.

Общая информация 
За все годы существования несколько раз менялось наименование учебного заведения, его местоположение и профиль обучения. Тысячи выпускников были участниками Великой Отечественной войны и получили боевые награды. К 25-летию своей деятельности Курсы были награждены орденом Боевого Красного Знамени.

После ВОВ Курсы были преобразованы в Рижское Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище.

История учебного заведения в системе высшего авиационного образования гражданского воздушного флота (ГВФ) началась в июне 1960 года с РИИГВФ — Рижского института инженеров гражданского воздушного флота. В 1967 году в связи с преобразованием Главного Управления ГВФ в Министерство гражданской авиации СССР институт был переименован в РИИГА — Рижский институт инженеров гражданской авиации. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 14.07.1967 г. за институтом, являющимся преемником Курсов усовершенствования ВВС Красной Армии, сохранён орден Красного Знамени, которым были награждены Курсы, и институт в очередной раз был переименован в Рижский Краснознамённый институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола. Институт входил в систему высших учебных инженерно-авиационных институтов гражданской авиации СССР наряду с Киевским институтом инженеров гражданской авиации (КИИГА) и Московским институтом инженеров гражданской авиации (МИИГА).

РКИИГА являлся старейшим в Советском Союзе учебным заведением по подготовке авиационно-технических специалистов. Обучение и воспитание студентов велось на 38 кафедрах. В 1989 году более 65 % преподавателей имели ученые звания и степени, в их числе 22 доктора наук, профессора.

Институт вёл подготовку иностранных специалистов.

За время существования с 1960 по 1992 годы РКИИГА выпустил свыше 25000 специалистов гражданской авиации. Свыше 40 выпускников защитили докторские диссертации. В основном за счет этого контингента пополнялся штат профессорско- преподавательского состава вуза.

В 1964 году в институте было организовано студенческое конструкторское бюро СКБ РКИИГА. Для многих студентов путь в науку начался именно в нём. С 1961 по 1988 год студентами института были спроектированы и построены самолёты, вертолёты, автожиры, дельтапланы и аппараты на воздушной подушке. В стенах СКБ восстанавливались самолёты-ветераны советского авиастроения.

25 февраля 1992 года вуз перешёл под юрисдикцию Латвийской Республики и был переименован в РАУ (RAU) — Рижский авиационный университет (Rīgas Aviācijas Universitāte). В 1999 году Постановлением Кабинета Министров Латвии № 383 о ликвидации РАУ как государственного высшего учебного заведения вуз был ликвидирован. На базе университета были созданы Институт транспорта и связи и Авиационный институт при Рижском техническом университете.

Структура 
 Руководство института
 Факультет авиационного радиоэлектронного оборудования (ФАРЭО)
 Факультет авиационного оборудования (ФАО)
 Инженерно-экономический факультет (ИЭФ)
 Факультет автоматики и вычислительной техники (ФАВТ)
 Механический факультет (МФ)
 Кафедра военной подготовки
 Кафедра физической подготовки
 Учебный аэродром
 Библиотека
 Студенческие общежития

В стенах РКИИГА традиционно культивировались Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ) и межфакультетский конкурс «Студенческая весна». Команда РКИИГА участвовала в соревнованиях КВН на рубеже 60-х — 70-х годов.
По окончании РКИИГА выдавался диплом с присвоением квалификации инженер и указанием специализации, соответствующей пройденному курсу обучения. Прошедшим обучение на военной кафедре присваивалось воинское звание лейтенант-инженер запаса.

Сроки обучения 
 Механический факультет (МФ) — 5 лет 6 месяцев
 Факультет авиационного и радиоэлектронного оборудования (ФАРЭО) — 5 лет 6 месяцев
 Факультет авиационного оборудования (ФАО) — 5 лет 6 месяцев
 Инженерно-экономический факультет (ИЭФ) — 5 лет на инженерных специальностях и 4 года на потоке финансистов
 Факультет автоматики и вычислительной техники (ФАВТ) — 5 лет

Аэродромы института 
В районе улиц Пиедруяс и Дарзциема организовали учебный аэродром и радиополигон кафедры технической эксплуатации МФ, ЭТФ и РТФ. На учебном аэродроме располагались современные гражданские самолеты. Позже учебный аэродром был преобразовали в Учебную авиационно-техническую базу (УАТБ), а на радиополигоне развернули первые радиолокаторы гражданской авиации, системы ближней навигации, первые радиомаяки, радиостанции связи и другое оборудование. Радиополигон позже был преобразован в учебную базу эксплуатации радиоэлектронного оборудования и связи (УБЭРТОС), и оснащался современнейшими обзорными, диспетчерскими и посадочными радиолокаторами различных типов, автоматическими радиопеленгаторами, инструментальными системами посадки, системами обработки и отображения информации, системами ближней навигации, системами связи и управления воздушным движением, радиорелейными станциями, вторичными радиолокаторами и многим другим.

В 1980-х годах на аэродроме «Спилве» расположили самолеты, которые также принадлежали УАТБ и использовались в учебном процессе. Дополнительно на территории учебного аэродрома был построен корпус «Э» (эксплуатационный), в котором разместили кафедры технической эксплуатации МФ, ЭТФ и РТФ, а также специально оборудованное здание для учебно-производственных мастерских. Позже сюда была передислоцирована военная кафедра.

Матчасть института 
В разные годы в институте производилась подготовка авиационных инженеров на следующих типах самолетов: Ил-18, Ту-104, Ту-124, Ан-10, Ан-2, Ту-134, Ту-154, Ан-24, Як-40, Ту-16, Ту-22, Як-42, Ил-62, Ил-76 и вертолетов: Ми-1, Ми-4, Ми-8, Ка-25.

История

Школа и курсы подготовки авиационных техников

 1919, 24 мая — Школа авиационных техников-механиков, г. Киев;
 1919 — в начале августа началась эвакуация Школы в Москву, 20 сентября Школа прибыла в Москву;
 1919, октябрь — Школа переименована в Московскую Школу техников-механиков Красного Воздушного Флота;
 1921, май — Школа перебазировалась в Петроград;
 1922, октябрь - Школа переименована в Военно-техническую школу Красного Воздушного Флота;
 1922, декабрь — в зданиях 2-го кадетского корпуса размещена Петроградская школа техников-механиков Красного Воздушного Флота;

 1924 г. июнь — Военно-техническая школа Красного Воздушного Флота переименована в Ленинградскую военно-техническую школу ВВС РККА;
 1924 г. сентябрь — приказом РВС СССР № 224/25 и начальника ВВС РККА № 593 на базе Киевского военного училища Красного Воздушного Флота и Егорьевской школы (до 1918 г. — Гатчинская авиационная школа) была создана Военно-теоретическая школа Красного Воздушного Флота и была размещена в зданиях бывшего Павловского училища (ул. Красного курсанта, 21);
 1931, июль — Школа переименована в Первую военную школу авиационных техников имени К. Е. Ворошилова;
 1934, 1 января — Школа переименована в Курсы усовершенствования технического состава ВВС РККА имени К. Е. Ворошилова;
 1938 г. май — Военно-техническая школа ВВС РККА преобразована в 1-е Ленинградское военное авиационно-техническое училище имени К. Е. Ворошилова;
 1939 г. ноябрь — 1-е Ленинградское военное авиационно-техническое училище имени К. Е. Ворошилова преобразовано в Ленинградские авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС Красной Армии имени К. Е. Ворошилова;
 1941, август — Курсы эвакуированы в Магнитогорск;
 1944, 2 августа — Курсы награждены орденом Красного Знамени.

Становление высшего учебного заведения и переезд в г. Ригу
 1945, май-июнь — передислокация курсов в г. Ригу;
 1946, сентябрь — Курсы преобразованы в 1-е Ленинградское Краснознамённое высшее авиационно-инженерное училище ВВС имени К. Е. Ворошилова;
 1948, 27 июня — Училище переименовано в Первое рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище им. К. Е. Ворошилова;
 1948 — Училище переименовано в Рижское Краснознамённое Высшее инженерно-авиационное военное училище имени К. Е. Ворошилова, директива Генерального штаба от 20.09.1948 №ОРГ/5/93327;
 1949, 31 июня — приказом министра обороны СССР Училище было объединено со Вторым ленинградским Краснознамённым высшим инженерно-авиационным военным училищем им. Ленинского Комсомола, которое также находилось в Риге, в Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище им. К. Е. Ворошилова;
 1958 — в ознаменование 40-летия ВЛКСМ Училищу было присвоено название «Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное училище имени Ленинского комсомола».

Переход с военного авиационного на гражданское авиационное образование 
 1960 — На базе Рижского Краснознамённого высшего инженерно-авиационного военного училища имени К. Е. Ворошилова создан гражданский вуз — «Рижский институт инженеров гражданского воздушного флота» (РИИГВФ), впоследствии Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданского воздушного флота имени Ленинского комсомола (РКИИГВФ), Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола (РКИИГА);

Период после распада СССР 
 1992—1999 — Рижский авиационный университет (РАУ).

Награды 

Награды СССР

Орден Красного Знамени, указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1944 года, в ознаменование 25-летнего юбилея Ленинградских авиационно-технических курсов усовершествования ВВС Красной Армии имени К. Е. Ворошилова, их боевых заслуг перед Родиной и за подготовку высококвалифицированных авиационных специалистов Военно-воздушных сил Красной Армии.

Литература 
 Ровинский Э. В., Максай А. В. История Рижского Краснознамённого института инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола. — Рига: РКИИГА им. Ленинского комсомола, 1969. — 600 экз.
 
 Шестаков В. З. Хроника катастрофы Рижского Авиационного Университета (К 90-летию РКИИГА: 1919—2009). — Рига: SIA «HOLDA», 2009. — 1200 экз. ISBN 978-9934-8072-0-6

Известные выпускники 

  Туманский, Сергей Константинович (род. 1901) — советский учёный, конструктор авиационных двигателей, академик АН СССР;
  Родимов, Пётр Васильевич (род. 1902) — советский военачальник и учёный, генерал-полковник инженерно-технической службы;
  Чкалов, Валерий Павлович (род. 1904) — советский лётчик-испытатель, комбриг;
   Коккинаки, Владимир Константинович (род. 1904) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации;
  Судец, Владимир Александрович (род. 1904) — советский военачальник, маршал авиации;
  Пилютов, Пётр Андреевич (род. 1906) — лётчик-ас, гвардии полковник. Участник Великой Отечественной войны, одержавший 23 воздушных победы;
  Мазурук, Илья Павлович (род. 1906) — советский полярный лётчик, генерал-майор авиации, депутат Верховного Совета СССР;
  Байдуков, Георгий Филиппович (род. 1907) — советский лётчик-испытатель; военачальник, генерал-полковник авиации;
  Ляпидевский, Анатолий Васильевич (род. 1908) — советский лётчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза (1934);
  Каманин, Николай Петрович (род. 1908) — советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации. Участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» (1934). Организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов;
   Раков, Василий Иванович (род. 1909) — советский лётчик, генерал-майор авиации, доктор военно-морских наук, профессор;
  Чуев, Алексей Васильевич (род. 1918) — новатор промышленного производства, бригадир токарей Балтийского судостроительного завода;
 Коптев, Юрий Николаевич (род. 1940) — генеральный директор Российского космического агентства в 1992—2004 годах, профессор;
  Мусабаев, Талгат Амангельдиевич (род. 1951) — Герой Российской Федерации, советский и российский космонавт;
  Выпускники (лётчики)- Герои Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Документальный фильм об истории Рижского Краснознамённого института инженеров гражданской авиации.
 Панорамное фото главного корпуса РКИИГА
 Интернет сайт "Музей РКИИГА-РАУ"
 Выпускники механического факультета (МФ) РКИИГА и РАУ, получившие диплом с отличием
 Выпускники РТФ-ФАРЭО факультета РКИИГА и РАУ, получившие диплом с отличием
 Выпускники ИЭФ факультета РКИИГА и РАУ, получившие диплом с отличием

Появились в 1919 году в Латвии
Военные высшие учебные заведения СССР
Высшие учебные заведения гражданской авиации
Авиационные вузы Латвии
Транспортные вузы Риги
Исчезнувшие военные вузы Риги
Исчезнувшие авиационные вузы
Организации имени Ленинского комсомола
Организации, награждённые орденом Красного Знамени
Московский форштадт